Vrsar je lahko; 
 Vrsar, naselje v Istrski županiji
 Vsar, otoček v skupini Brionskih otokov